José (filho de Jacob) — personagem bíblico conhecido como o "José do Egito"
 José do Egito (minissérie) — minissérie exibida pela TV Record
 São José do Egito — município do estado de Pernambuco

Desambiguações de topônimos